NCSC eller ncsc har flere betydninger:

Organisationer 
 Nordic Council of Shopping Centers - nordisk brancheforening; butikscenterbranchen i de nordiske lande.
 National Children's Science Congress
 National Commission for Scheduled Castes, Indien
 National Cyber Security Centre (Irland)
 National Cyber Security Centre (Storbritannien)
 National Cyber Security Centre (New Zealand)

USA 
 National Computer Security Center, del af National Security Agency i USA
 National Counterintelligence and Security Center
 National Cybersecurity Center

Se også 
 National Cyber Security Centre - flertydig